The Cave Man – cortometraggio del 1912 diretto da Charles L. Gaskill e Ralph Ince
The Cave Man – cortometraggio del 1915 diretto da Theodore Marston